Lucrezia d'Este (?-1529) - figlia naturale di Ercole I d'Este, duca di Ferrara
Lucrezia d'Este (?-1546) - figlia di Ercole d'Este di San Martino
Lucrezia d'Este (1535-1598) - figlia di Ercole II d'Este, duca di Ferrara